USS Preble es el nombre de los siguientes buques de guerra:
 USS Preble (DD-12), destructor de la clase Bainbridge.
 USS Preble (DD-345), destructor de la clase Clemson.
 USS Preble (DDG-46), destructor de la clase Farragut.
 USS Preble (DDG-88), destructor de la clase Arleigh Burke.

Peble, USS